Un atride est un descendant d'Atrée dans la mythologie grecque.
 Atride, un jeu de société.